Marty Riessen e Margaret Court hanno battuto in finale Jean-Claude Barclay e Françoise Dürr 6-3, 6-2.

Teste di serie

 John Newcombe /  Billie Jean King (semifinali)
 Tom Okker /  Virginia Wade (semifinali)
 Jean-Claude Barclay /  Françoise Dürr (finale)
 Marty Riessen /  Margaret Court (Campioni)

 Tony Roche /  Rosie Casals (terzo turno)
 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (terzo turno)
 Ion Țiriac /  Ann Jones (terzo turno)
 Cliff Richey /  Nancy Richey (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1969